

Сое () — назва географічних об'єктів Естонії.

 Сое — село у волості Виру повіту Вирумаа.
 Сое — село у волості Вільянді повіту Вільяндімаа.
 Сое — село у волості Тирва повіту Валґамаа.

Сое — місто у провінції Східна Південно-Східна Нуса